

Індіана — місто, штат Пенсільванія
 Індіана Тауншип — селище в окрузі Аллегені, штат Пенсильванія